Gänsedieb steht für:

 Gänsedieb (Spiel), ein Kinderspiel

Siehe auch:
 Gänsediebbrunnen, Brunnen in Dresden